Der Libanesische Fußball-Supercup () ist ein libanesischer Fußballwettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der libanesische Meister und der libanesische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen. Gewinnt ein Verein das Double, nimmt der Pokalfinalist als zweite Mannschaft teil.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Soccerway.com (englisch)
 goalzz.com

Siehe auch 
 Libanesische Premier League
 Libanesischer FA Cup
 Libanesischer Elite Cup

Supercup